Rygård kan henvise til flere lokaliteter i Danmark:

 Rygård (Langå Sogn) – en herregård på Østfyn
 Ryegaard – en herregård på Midtsjælland
 Rygaards Skole – en skole og tidligere herregård i Hellerup
 Rygårde - tidligere en stor gård i Nørager Sogn, Norddjurs